Agata Sawicka (ur. 1985) – polska siatkarka
 Beata Sawicka (ur. 1964) – polska polityk
 Bożenna Sawicka – dyrygent, chórmistrz
 Hanna Sawicka (1917-1943) – komunistka
 Helena Maria Sawicka (ur. 1935) – artysta plastyk
 Irena Sawicka (ur. 1944) –  polska bałkanistka
 Jadwiga Sawicka (ur. 1959) – polska malarka
 Małgorzata Sawicka (ur. 1953) – polska brydżystka
 Maria Sawicka (1923-2011) – polska działaczka społeczna
 Olga Sawicka(ur. 1961) –  polska aktorka
 Olga Sawicka (ur. 1932) – polska tancerka 
 Swietłana Sawicka (ur. 1948) – radziecka kosmonautka
 Teresa Sawicka (ur. 1949) – polska aktorka